Clarks Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Clarks Butte (Kalifornien)	
 Clarks Butte (Oregon)	

Siehe auch:
 Clark Butte